В международной нефтяной промышленности нефтепродукты продаются на различных нефтяных биржах на основе установленных химических профилей, мест доставки и финансовых условий. Химические профили или анализы сырой нефти определяют важные свойства, такие как удельный вес нефти по API . Местами доставки обычно являются морские порты вблизи нефтяных месторождений, с которых была добыта нефть (а новые месторождения постоянно исследуются), и цены обычно указываются в FOB (доставка за счёт продавца в точку отправки, без учета окончательных затрат на доставку).

Ориентиры 
К трем наиболее котируемым нефтепродуктам относятся добываемая в Северной Америке, на западе Техаса нефть West Texas Intermediate (WTI), североморская нефть марки Brent  и нефть ОАЭ марки Dubai, и их цены используются в качестве ориентира для всей нефтяной промышленности, хотя в целом имеется 46 других основных стран - экспортеров нефти. Цена на нефть Brent, как правило, превышает спотовую цену на WTI, которая обычно на 5-10 долларов выше, чем стоимость корзины ОПЕК. WTI и Brent указаны в ценах FOB с мест поставок, а не с мест добычи. Для WTI точка доставки - Кушинг (Оклахома); для Brent это Саллом Во, расположенный в Шетланде, островном архипелаге к северу от материковой Шотландии. 

Хотя анализы сырой нефти оценивают различные химические свойства нефти, двумя наиболее важными свойствами, определяющими ценность нефти, являются ее плотность (измеряется как удельный вес API) и содержание серы (в % от массы). Сырая нефть считается «тяжелой», если она имеет длинные углеводородные цепи, или «легкой», если она имеет короткие углеводородные цепи: удельный вес API 34 или выше - «легкий», между 31-33 - «средний» и 30 или ниже - "тяжелый". Сырая считается «сладкой», если в ней низкое содержание серы (<0,5% / вес), или «кислой», если она высокая (> 1,0% / вес). Как правило, чем выше удельный вес API (чем он «светлее»), тем ценнее сырая нефть.

Список сортов сырой нефти

Примечания

Источники 

 Управление энергетической информации США: мировые цены на сырую нефть 
 БП сырой марки 
 Интертек: марки и виды сырой нефти 
 MeGlobalOil: перевозка тяжелой нефти 
 Statoil.com: анализы сырой нефти 
 EnergyIntel.com: Сырая нефть и ее основные характеристики 
 Свойства сырой нефти системы Capline и показатели качества 
Нефтяная промышленность
Нефтепродукты